Открытый чемпионат Монтеррея по теннису 2020 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий на рубеже зимы и весны в Монтеррее (Мексика) на открытых хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2020 году проходил 12-й турнир со 2 по 8 марта.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 24 Февраля 2020.
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Ким Клейстерс 
  Эмма Наварро 
  Слоан Стивенс 
  Винус Уильямс 
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Катерина Бондаренко
Теннисистки, получившие специальное приглашение в турнир:
  Лейла Фернандес
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Лара Арруабаррена
  Джулия Гатто-Монтиконе 
  Ольга Говорцова 
  Надя Подороска 
  Анна Каролина Шмидлова 
  Штефани Фёгеле

Теннисистки, "лаки-лузеры":
  Кэролайн Доулхайд
  Варвара Флинк
  Кристина Кучова
  Астра Шарма

Ход турнира

Одиночный разряд

Финал

Основной турнир

Сетка 1

Сетка 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Мексика
Теннис
2020